Wickford steht für:

 Wickford, Ort in Essex, England
 Bahnhof Wickford
 Wickford (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Wickford (Maryland), Ort in den Vereinigten Staaten
 Wickford (Rhode Island), Ort in den Vereinigten Staaten
 Rayleigh and Wickford, Wahlkreis in England